Die Turn-Europameisterschaften des Jahres 2002 fanden sowohl für Frauen als auch für Männer im griechischen Patras statt. Vom 18. bis 21. April wurden die 24. Europameisterschaften der Frauen durchgeführt, eine Woche später vom 25. bis 28. April die 25. Männer-Europameisterschaften.

Teilnehmer 
(F = Frauen, M = Männer)

Frauen 

Erneut ging Russland als stärkste Nation mit insgesamt sieben Medaillen aus den Wettkämpfen hervor. Die Niederlande erreichten nach 39 Jahren erstmals wieder Podestplätze und konnten sich sechs Medaillen sichern. Die erste Medaille überhaupt konnte das Vereinigte Königreich für sich verbuchen.

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel

Männer

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse der Frauen bei ueg.org
 Ergebnisse der Männer bei ueg.org

Sportveranstaltung 2002
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Patras
Turnen (Griechenland)